R3 kan syfta på:

 R3 (motorväg, Belgien) – en motorväg som går som en ringled runt Charleroi i Belgien
 R3 (reaktor) – Sveriges första kommersiella kärnkraftverk
 Ringhals 3 – en reaktor vid Ringhals kärnkraftverk
 R3 –  en enhet inom Försvarsmakten med huvuduppgift är att upprätta och driva en flygplats, se Räddning Röjning Reparation